Número decimal, el que tiene parte entera, separador decimal y parte decimal;
 Sistema de numeración decimal, el que utiliza las potencias de 10 como base para escribir números;
 Representación decimal, escritura de números reales como serie de potencias de 10;
 Separador decimal, en la escritura de un número decimal;
 Sistema métrico decimal, sistema de unidades y medidas en base 10.